Jorge Romo Fuentes – calciatore messicano, nato nel 1923
 Jorge Israel Romo Salinas – calciatore cileno, nato nel 1990